Il distretto di Žaqsy (in kazako: Жақсы ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Žaqsy.

Žaqsy